Torneig de tennis mixt:
 Adelaide International 1 2022 (ATP 250, WTA 500)
 Adelaide International 2 2022 (ATP 250, WTA 250)